

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Krzywopłoty – część miasta Karlino
 Krzywopłoty – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Krzywopłoty – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Karlino